Stazione di Livorno Centrale
 Stazione di Livorno San Marco
 Stazione di Livorno Calambrone
 Stazione di Livorno Ferraris (stazione della ferrovia Torino-Milano in Piemonte)
 Stazione di Livorno Porto Vecchio